Neulandbewegung steht für

 evangelische Frauenbewegung in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts, siehe Neulandbund
 Initiative der „Freien Deutschen Jugend“ zur landwirtschaftlichen Landgewinnung während der 1950er und 60er Jahre, siehe Jugendobjekt
 siehe auch im Jugendroman Egon und das achte Weltwunder
 Bewegung zur Kollektivierung der Landwirtschaft in der Sowjetunion, siehe Kolchos
 siehe auch im Roman Neuland unterm Pflug